Дьячко́в (Дьячко́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 
 Дьячков, Владимир Михайлович (1904—1981) — советский легкоатлет, тренер и учёный в области спортивной педагогики.
 Дьячков, Геннадий Алексеевич (1946—1983) — юкагирский писатель, драматург.
 Дьячков, Евгений Николаевич (род. 1975) — российский футболист.
 Дьячков, Илларион Артемьевич (1768—1819) — полковник, герой Кавказских походов.
 Иоанникий (Дьячков) (в миру Иван Иванович Дьячков; 1858 — июль 1923) — епископ Калужский, епископ Олонецкий и Петрозаводский.
 Дьячков, Леонид Николаевич (1939—1995) — советский и российский актёр.
 Дьячков, Марк Владимирович — доктор филологических наук, профессор, эксперт в области социолингвистики.
 
 
 Дьячков, Фёдор Васильевич (1912—1984) — Герой Советского Союза.
 Дьячков, Филипп Филиппович (род. 1987) — российский театральный и телевизионный актёр, лауреат премии «Золотой софит» (2015), внук Леонида Николаевича Дьячкова.
 Дьячков, Юрий Борисович (род. 1940) — советский легкоатлет.

 Дьячкова, Александра Ивановна (1893—1938) — послушница Русской православной церкви, преподобномученица.
 Мальгина (Дьячкова), Ирина Анатольевна (род. 1973) — российская биатлонистка.
 Дьячкова, Мария Александровна (род. 1982) — российская футболистка.
 Дьячкова, Лилия Ивановна (1936—2017) — Герой Социалистического Труда.
 Дьячкова, Наталья Дмитриевна (род. 1994) — российская спортсменка (тайский бокс).

См. также 
 Дьяков
 Дьяково